

Codici 
 CHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nise - INTERNATIONAL, Charleston (Carolina del Sud), Stati Uniti

Informatica 
 Cylinder-Head-Sector – Cilindro-testina-settore, un metodo di indirizzamento dei dati su dispositivi di memorizzazione come i dischi rigidi.

Mineralogia 
 Chs – abbreviazione di chesterite

Note